António de Medeiros bzw. Antonio de Medeiros ist der Name folgender Personen:

* Antonio Cachapuz de Medeiros (1952–2016), brasilianischer Jurist, Richter am Internationalen Seegerichtshof
 António Joaquim de Medeiros (1864–1897), Bischof von Macau